Dham ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Johann Ludwig Dham (1809–1871), deutscher Jurist und Politiker
 Vinod Dham (* 1950), indischer Informatiker und Unternehmer